

Cinema e televisione 
 Dalle 9 alle 5... orario continuato (9 to 5) – film del 1980 diretto da Colin Higgins
 Dalle 9 alle 5, orario continuato (9 to 5) – serie televisiva statunitense
 9 to 5: Days in Porn – film documentario del 2008 diretto da Jens Hoffmann

Musica 
 Dalle 9 alle 5... orario continuato (9 to 5) – musical basato sul film del 1980
 9 to 5 – singolo di Dolly Parton del 1980
 9 to 5 – singolo di Sheena Easton del 1980
 9 to 5 – singolo di Lady Sovereign del 2005
 9 to 5 – album dei Death Organ

Altro 
 9 to 5 – striscia a fumetti di Harley Schwadron
 9to5 – organizzazione statunitense per i diritti delle donne